La saison 2020-2021 est la  saison du RB Leipzig depuis sa fondation en 2009 et la  saison du club en Bundesliga, la meilleure ligue allemande de football. Le RB Leipzig est impliqué dans 4 compétitions : la Bundesliga, la DFB Pokal, la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Transferts

Maillots 
Équipementier : Nike / Sponsor : Red Bull

Équipe

Effectif de la saison 
|-
! colspan="8" style="background:#DD0741; color:#ffffff" width:125px;" align=center;"|Gardiens
|-

|-
! colspan="8" style="background:#DD0741; color:#ffffff" width:125px;" align=center;"|Défenseurs
|-

|-
! colspan="8" style="background:#DD0741; color:#ffffff" width:125px;" align=center;"|Milieux de terrain
|-

|-
! colspan="8" style="background:#DD0741; color:#ffffff" width:125px;" align=center;"|Attaquants
|-

Joueurs prêtés 
Le tableau suivant liste les joueurs en prêts pour la saison 2020-2021.

Compétitions

Bundesliga

Classement

Championnat

Journées 1 à 5

Journées 6 à 10

Journées 11 à 15

Journées 16 à 17

Journées 18 à 22

Journées 23 à 27

Journées 28 à 32

Journées 33 à 34

DFB Pokal

Ligue des Champions

Statistiques

Équipe réserve et centre de formation

Notes et références 

Leipzig
Football à Leipzig
RB Leipzig